Csehország
 Cep, település a Jindřichův Hradec-i járásban
CEP
 Népek Evangelizációjának Kongregációja (Congregation for the Evangelization of Peoples), angol rövidítése
 Körkörös szórás (Circular error probable), angol rövidítése
 Congenitalis erythropoeticus porfíria, veleszületett erythropoietic porfíria, vagy más néven Günther-kór